Уи́льям Па́терсон:
 Патерсон, Уильям (1658—1719) — шотландский торговец и банкир, основатель английского банка (1694).
 Патерсон, Уильям (1755—1810) — шотландский путешественник, ботаник и офицер, губернатор Нового Южного Уэльса.
 Патерсон, Уильям (1745—1806) — американский деятель времен американской войны за независимость.
 Патерсон, Билл (род. 1945) — шотландский актёр.